Le Diplôme universitaire de technologie Métiers de la Transition et de l'Efficacité Energétiques (MT2E) est une formation diplômante en deux ans après le Baccalauréat qui se déroule dans un Institut universitaire de technologie (IUT).

Objectif 
L'objectif de la formation est de former des techniciens supérieurs polyvalents dans les métiers de l’énergie et de l’environnement, plus précisément les métiers du transport, de la thermique du bâtiment (chaud et froid), des énergies renouvelables, la production, la distribution…

Au bout des deux ans, l'étudiant possède les connaissances scientifiques de base et connaît les phénomènes physiques en thermodynamique, en mécanique des fluides et dans les transferts de chaleur. Il maîtrise les techniques industrielles de la spécialité, ainsi que le principe et la mise en œuvre d'énergies renouvelables.

Il peut ensuite envisager des postes en tant que technicien supérieur dans un laboratoire de recherche ou d'essais sur prototype, dans un bureau d'études, en tant qu'expert technique ou technico-commercial, ou encore de responsable de la production d'énergie en usine ou d'une exploitation de chauffage. Après quelques années d'expérience, il pourra évoluer dans son métier en fonction de son expérience, de ses opportunités et de ses attentes.

Déroulement de la formation 
La formation se déroule sous quatre semestres de 30 ECTS chacun, soit un total de 120 ECTS à la fin du DUT.

Les modules et matières proposés sont les suivants :

 Les connaissances générales : mathématiques, thermodynamique, mécanique des fluides et des solides, acoustique, communication, et langues vivantes (Anglais)
 Les connaissances techniques : Électricité, informatique appliquée, transferts thermiques et échangeurs, propriétés des matériaux, régulation, combustion, la maîtrise de l'énergie et des énergies renouvelables
 Les connaissances professionnelles : mesure et métrologie bureau d'études, DAO (dessin assisté par ordinateur) et logiciels professionnels, automatisme et circuits électriques, technologie des systèmes thermiques, techniques de fabrication, électrothermie, traitement de l'air et thermique des locaux, machines thermiques, motorisation, machines frigorifique et PPP (Projet personnel et professionnel)

Ainsi qu'un stage de dix semaines minimum à la fin du quatrième semestre et un projet tutoré tout le long de l'année.

Admission 
L'admission se fait sur dossier pour les bacheliers des séries S, STI2D (énergétique, électrotechnique, électronique, mécanique) ou quelques baccalauréats professionnels. Peuvent également postuler, en étant eux aussi sélectionnés sur dossier, les étudiants en réorientation après une ou plusieurs années d'études supérieures (L1, CPGE et prépas intégrées) ou encore par validation d'acquis d'expérience (VAE)

IUT proposant le DUT GTE

Poursuite d'études

Licence professionnelle 
 Énergie et génie climatique (EGC)
 Énergies renouvelables (EnR)
 Rénovation énergétique de l'habitat (ReH)
 Chargé d'Affaires en Génie Climatique (CAGC- IUT d'Allier)
 Maîtrise de l’Énergie et de l'Environnement (MEE - IUT d'Allier)
 Bâtiment à Énergie Positive et Construction Bois (BEPCB - IUT d'Allier)
 Maitrise de l'Energie, Electricité, Développement Durable (MEEDD - IUT Toulon, IUT de Nîmes, IUT de Lorient)
 Maitrise de l'Energie, Energie Renouvelable (MEER - IUT de Marseille)

École d'ingénieur 
 Hautes études d'ingénieur à Lille
 Institut national des sciences appliquées de Strasbourg en génie climatique et énergétique
 École supérieure des sciences et technologies de l'ingénieur de Nancy
 Université de technologie de Belfort-Montbéliard dans le département énergie et environnement
 EPF - École d'ingénieurs à Paris
 École nationale supérieure en génie des technologies industrielles à Pau en spécialité :
 Énergétique industrielle
 Énergétique du bâtiment
Institut Galilée  spécialité énergétique

Références

Annexes 
  Programme Pédagogique National 2010 du BUT GTE
  Programme Pédagogique National 2013 du BUT GTE

Genie thermique et energie